Cena är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Giovanni Cena -  en italiensk författare
 John Cena - en amerikansk skådespelare, hiphopmusiker och fribrottare

Efternamn